

Pessoas
Nicholas Hilliard

Localidades

Hilliard (Flórida)
Hilliard (Ohio)

Outros
6395 Hilliard

Desambiguação
Desambiguações de topônimos